Knibb ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Knibb (1931–2011), jamaikanischer Ska-Schlagzeuger
 Michael A. Knibb (* 1938), britischer Religionshistoriker
 Taylor Knibb (* 1998), US-amerikanische Triathletin